Piotr Parzyszek (Toruń, 8 de Setembro de 1993) é um futebolista polaco que atua como avançado na Eredivisie (Países Baixos). Atualmente joga no Randers.

Ligações externas 
 Perfil no zerozero.pt
 Página (Facebook) oficial
 Twitter oficial

Naturais de Toruń
Futebolistas da Polônia
Futebolistas do De Graafschap
Futebolistas do Charlton Athletic F.C.